Huey Long (politicus) (1893-1935), Amerikaans politicus, gouverneur van de staat Louisiana.
 Huey Long (zanger) (1904-2009), Amerikaans zanger, lid van de groep The Ink Spots.